Dead to Me (band), een Amerikaanse punkband uit San Francisco
Dead to Me (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2019